WSC est un sigle qui peut désigner :
Westside Connection, un groupe de rap US avec à sa tête le célèbre rappeur "Ice Cube".
 :
When Saturday Comes (journal).
Jimmy (film, 1996) (titre en anglais When Saturday Comes).
Wiener Sport-Club, club austrien de football.
 Winston Spencer Churchill, Premier ministre britannique. Churchill signait ses œuvres et peintures notamment par ses initiales WSC.
World Scrabble Championship (en français Championnat du monde de Scrabble anglophone).
World Series Cricket
World Ski Championship (en français Championnats du Monde de Ski : alpin, nordique, acrobatique, de vitesse, ...)
World Snooker Championship (en français Championnat du monde de snooker).
World Solar Challenge, une course de voitures propulsées à l'énergie solaire.
World Spider Catalog, le site web sur les araignées de l'American Museum of Natural History (AMNH).
World Sportcar Championship (en français Championnat du monde des voitures de sport, compétition automobile FIA de voitures de sport et prototype de 1953 à 1992.
, un élément du panneau de configuration Windows qui permet de centraliser la maintenance et la sécurité sous les derniers systèmes d'exploitation de Microsoft.
White Space Character (en français Caractères d'Espace Blanc) : en informatique, les WSC sont les caractères espace, tabulation, saut de ligne, retour chariot, saut de page et tabulation verticale. Tous ces caractères introduisent un "blanc" entre les mots et les lignes sur une page imprimée.

Notes et références